Lhote ist der Familienname folgender Personen:

 André Lhote (1885–1962), französischer Maler, Bildhauer, Kunsttheoretiker und -lehrer
 Henri Lhote (1903–1991), französischer Schriftsteller, Forschungsreisender und Ethnograph

Siehe auch:
 L’Hôte
 Lote